Unterbringung steht für:
 Zuweisung einer Unterkunft
 Unterbringung, freiheitsentziehende Maßnahme
 Unterbringung (Deutschland), in Deutschland die Einweisung in eine geschlossene Abteilung einer psychiatrischen Klinik oder eine Entzugsklinik
 Unterbringungsgesetz (Österreich), in Österreich die Unterbringung in einer Abteilung für Psychiatrie eines Krankenhauses oder einer Krankenanstalt für Psychiatrie
 Fürsorgerische Unterbringung, in der Schweiz eine behördliche Maßnahme des Erwachsenenschutzes zur Behandlung oder Betreuung in einer stationären Einrichtung
 Forensische Psychiatrie #Unterbringung, die Unterbringung und Behandlung eines Straftäters in einem psychiatrischen Krankenhaus